Huit navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Evertsen :
 Admiral Evertsen (1803–1814), une goélette ;
 Admiral Evertsen (1808–1819), un navire de ligne ;
  (1857–1921), une frégate à vapeur, rebaptisé Neptunus ;
  (1894-1913, un croiseur de classe Evertsen ;
  (1926–1942), un contre-torpilleur ;
  (1946–1962), ex-Scourge, un contre-torpilleur ;
  (1967–1989), une frégate de classe Van Speijk ;
  (2005– ), une frégate de classe De Zeven Provinciën ;

Evertsen